

Тобол — річка у Казахстані та Росії, ліва притока Іртиша
 Тобол — селище, район Беїмбета Майліна, Костанайська область